Roxanne steht für:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Roxana (Vorname)
 Roxanne (Film), US-amerikanische Filmkomödie (1987)
 Roxanne (Lied), Lied von The Police (1978)
 den letzten schweren Hurrikan der atlantischen Hurrikansaison 1995, siehe Hurrikan Roxanne
 ROXANNE, Real time netwOrk, teXt and speaker ANalytics for combating orgaNized crimE: Überwachungsprojekt in EU-Ländern.